Willingen Five 2019 – druga edycja turnieju Willingen Five, która odbyła się w dniach 15–17 lutego 2019 na skoczni Mühlenkopfschanze w Willingen w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Do klasyfikacji generalnej turnieju zaliczano wyniki wszystkich 4 serii konkursowych oraz piątkowych kwalifikacji.

Zasady przeprowadzania konkursów w ramach Willingen Five są takie same, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Konkurs drużynowy nie był zaliczany do Willingen Five więc impreza rozpoczęła się w piątek 15 lutego 2019 kwalifikacjami do obu konkursów indywidualnych. W sobotę 16 lutego odbył się pierwszy konkurs indywidualny, natomiast w niedzielę 17 lutego zawodnicy wystąpili w finałowym konkursie indywidualnym.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Willingen był Volkmar Hirsch oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Pekka Hyvärinen, a jego asystentem – Gabrjel Gros. Kontrolą sprzętu zajmowali się Sepp Gratzer oraz  Horst Tielmann.

Wyniki

Konkurs drużynowy – 15 lutego 2019

Kwalifikacje do konkursów indywidualnych – 15 lutego 2019

Pierwszy konkurs indywidualny – 16 lutego 2019

Drugi konkurs indywidualny – 17 lutego 2019

Klasyfikacje generalna

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 
 
 

2019 w Niemczech
Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
Puchar Świata w skokach narciarskich w Willingen
2019